A USS Indianapolis nevet eddig három amerikai hadihajó viselte:

 USS Indianapolis (ID 3865) egy teherszállító hajó volt, melyet 1918. december 12-én állítottak hadrendbe és 8 hónappal később, 1919. július 9-én vontak ki a hadrendből.
 USS Indianapolis (CA 35) egy Portland osztályú nehézcirkáló, melyet 1932-ben állítottak hadrendbe, a második világháborúban aktívan szolgált és 1945. júliusában az I–58-as japán tengeralattjáró elsüllyesztette.
 USS Indianapolis (SSN 697) egy Los Angeles osztályú tengeralattjáró, amely 1980 és 1998 között volt aktív.
 USS Indianapolis (LCS 17) egy később szolgálatba álló part menti hadihajó.